Wodopia ist der Familienname folgender Personen:

 Bärbel Bergerhoff-Wodopia (* 1954), deutsche Managerin in der Kohlebranche
 Franz-Josef Wodopia (* 1957), deutscher Wirtschaftswissenschaftler, Geschäftsführer des Vereins der Kohlenimporteure und Hochschullehrer